

Patronymie
 Karl Burdach (1891–1976) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Karl Friedrich Burdach (1776-1847) est un physiologiste allemand.